Thomas Wilson – angielski ambasador w Hiszpanii z XVI wieku
 Thomas Wilson – angielski pisarz i reotryk z XVI wieku
 Thomas Wilson – brytyjski parlamentarzysta ze Stafford
 Thomas Wilson – brytyjski parlamentarzysta ze City of London
 Thomas Wilson – brytyjski biskup anglikański
 Thomas Woodrow Wilson – amerykański polityk, 28 prezydent
 Thomas F. Wilson – amerykański aktor
 Tom Wilson – kanadyjski hokeista
 Thomas R. Wilson – amerykański wiceadmirał, dyrektor Defense Intelligence Agency